Vaccari est un patronyme porté notamment par :

 Frédéric Vaccari (1987-), joueur de rugby à XIII français ;
 Lino Vaccari (1873-1951), botaniste italien ;
 Marco Vaccari (1966-), athlète italien spécialiste du 400 mètres ;
 Paolo Vaccari (1971-), joueur de rugby à XV italien.